Jurij Ozerov –  cestista e allenatore di pallacanestro sovietico
Jurij Nikolaevič Ozerov – regista e sceneggiatore sovietico